Pierre Descamp né le , est un biologiste marin, plongeur professionnel et gérant de la société Andromède Océanologie. Il est titulaire d’un master en biologie marine obtenu à la suite d'un cursus dans les universités de Montpellier, Bangor (RU), et Corte.

Biographie 
De 1997 à 1999 il travaille au Service des pêches et de l’environnement marin de Mayotte pour le ministère de l’Agriculture et de la Pêche.

Au début de l’année 2000, il fonde avec Laurent Ballesta de « l’Œil d’Andromède », association dédiée à l’étude et à la valorisation du milieu marin et réalise dès lors de nombreuses expertises environnementales en France et à l’étranger. En 2004, il coordonne une étude sur la reproduction des requins gris de la Polynésie qui fera l’objet d’un documentaire diffusé sur Canal+ et France 3 intitulé Le Septième Ciel des requins gris et The science of Shark sex en version anglaise (primé Meilleur documentaire animalier au festival du film de Moscou).

En 2005, il est coauteur du livre Planète MERS (palme d’or du livre au Festival mondial de l’image sous-marine 2005) qui est vendu à près de 40 000 exemplaires en France et publié depuis dans une quinzaine de pays par National Geographic. Il publie en outre une technique innovante de micro-cartographie sous-marine dans les comptes rendus biologie de l’académie des sciences.

De 2006 à 2010, il est responsable de différentes campagnes de cartographie et d’analyse des biocénoses marines portant sur plus de  de littoral en Méditerranée et réalise plusieurs missions d'expertises à l'étranger.

Parallèlement en 2008, il crée Andromède Océanologie avec Laurent Ballesta et Florian Holon et en assume depuis la gérance et le développement, coordonnant en particulier la réalisation du site internet, l'investissement dans de nouveaux locaux et le renforcement de l'équipe du fait de la croissance des activités.

En 2010, il réalise des missions importantes de gestion de l'environnement marin dans le cadre Natura 2000, participe à la mise en place du centre de découverte de la biodiversité marine et développe les activités de l'entreprise à l'international.

Début 2011, la jeune société Andromède emménage dans de nouveaux locaux en bord de mer à Carnon-Plage. Il héberge leur bureau d’étude, la première galerie d’art et d’éducation entièrement consacrée aux océans, et un centre de plongée, de découverte de la biodiversité et d’initiation à la prise de vue sous-marine. Leurs locaux reflètent ainsi l’esprit d’Andromède : à la croisée entre science et image, faire le lien entre la sensibilisation vers le grand public et l’expertise environnementale la plus rigoureuse.

Début 2013, il entreprend la création d'une application smartphone et tablette Donia dont le but est de permettre à tout plaisancier ou capitaine de yacht de se positionner par rapport à la nature des fonds marins et d'éviter d'ancrer dans les herbiers de Posidonie en Méditerranée. L'application est disponible depuis 2014 et comptait déjà plus de  à la fin de cette même année.

Publications 
 2005 - Auteur du livre Planète Mers (édition : National Geographic). Traduit en cinq langues

 2014 - Auteur du livre Le Petit Traité de séduction à l’usage des amoureux de la Méditerranée (édition : Andromede Collection).

Récompenses littéraires 
2005 - Prix international du livre sur la mer pour Planète Mers (Antibes). 

2015 -  "catégorie Édition" pour le Petit traité de séduction à l'usage des amoureux de la Méditerranée lors de la  des trophées de l'imprimerie française pour la qualité de fabrication du livre.

Filmographie 
 2004 - Coauteur du film TV documentaire Le Septième Ciel des requins gris (Canal+, France 3, Discovery Channel, RTBF, etc.). Récompensé par 5 prix internationaux.

 2013 - Coproducteur du film Le Cœlacanthe, plongée vers nos origines (tournage en Afrique du Sud), documentaire de 90 minutes, réalisé par Gil Kebaili (avec la participation de Arte, Films d’Ici, Andromède Océanologie, CNRS Images), avec Laurent Ballesta (première diffusion sur Arte en ).

Distinctions cinématographiques 
2004 - Le Septième Ciel des requins gris
 Palme de Bronze au  Festival mondial de l’Image sous-marine d’Antibes 2005
 Grand Prix du documentaire animalier au Golden Dolphin 2006 (Festival international de Moscou)
 Deuxième prix au  Festival de Milan Il Mare à Milan 2006
 Prix spécial du jury et le Grand Prix du Public au FIFO 2006 (Festival International du Film Documentaire Océanien)

2013 - Le Cœlacanthe, plongée vers nos origines 
 Prix spécial du Jury pour le long métrage au  Festival mondial de l'image sous-marine de Marseille 2013
 Prix Méditerranea d'Or pour le long métrage au Festival International de l'Image Sous-Marine et de l'Aventure de Juan-les-Pins 2013
 Prix Ancre d'Or pour le long métrage au  Festival International du film Maritime, d'Exploration et d'Environnement Toulon 2014

Récompenses Application Donia 
 Prix national « entreprises et environnement 2013 », mention « Offre de produit ou service pour la biodiversité » récompensant les entreprises ayant à leur actif des réalisations remarquables dans les domaines de l’environnement et du développement durable

 Prix national « Bateau bleu 2013 » récompensant les sociétés pour leur engagement en faveur de la protection du milieu marin

 Finaliste européen du « prix environnement pour les entreprises 2014 »

Notes et références

Liens externes 
 
 Andromède océanologie, société de valorisation de l'environnement marin
 Donia, application smartphone et tablette gratuite pour la protection des fonds marins

Biologiste français
Naissance en mai 1973